Der Rajon Otschakiw (ukrainisch /; russisch /) war eine administrative Einheit in der Oblast Mykolajiw im Süden der Ukraine. Das Zentrum des Rajons war die Stadt Otschakiw, diese war jedoch selbst kein Teil des Rajonsgebietes, wurde aber vollständig von ihm umschlossen.

Geographie 
Der Rajon lag im Süden der Oblast Mykolajiw, er grenzte im Norden an den Rajon Mykolajiw, im Osten an den Rajon Witowka, im Südosten an den Rajon Hola Prystan (in der Oblast Cherson), im Süden an das Schwarze Meer bzw. den Dnepr-Bug-Liman sowie im Westen an den Rajon Beresanka.

Das Rajonsgebiet wird Westen durch den Beresan-Liman und im Osten durch den Bug-Liman begrenzt, das Gebiet ist sehr flach mit Höhenlagen zwischen 10 und 50 Metern und wird durch das Schwarzmeertiefland geprägt.

Im Südosten auf der anderen Seite des Dnepr-Bug-Limans befindet sich die Kinburn-Halbinsel, diese gehört zu einem Teil zum Rajonsgebiet. Vollständig zum Rajon gehört die Insel Beresan.

Geschichte 
Der Rajon entstand im Jahr 1923 und seit dem 4. Januar 1965 besteht der Rajon in seiner heutigen Form. Seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Mykolajiw.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 11 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten 30 einzelne Dörfer.

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Otschakiw
 
Rajon Mykolajiw (Mykolajiw)
Aufgelöst 2020